Ачесон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ачесон, Джеймс (род. 1946) — британский художник по костюмам.
 Ачесон, Дин (1893—1971) — американский политик, занимавший пост государственного секретаря США в администрации президента Трумэна.
 Ачесон, Эдвард Гудрич (1856—1931) — американский химик.